1 dzielnica miasta:
 Merzdorf – dzielnica Chociebuża

1 gmina:
 Merzdorf – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Elbe-Elster

Polska 
Dawne nazwy:
 Marcinkowice
 Marcinowice (powiat jaworski)
 Marcinowice (powiat świdnicki)
 Marcinowice (województwo lubuskie)
 Marcinowiczki
 Marcinów (powiat żagański)
 Marcinów (powiat żarski)
 Marciszów